Сень (старослав. сѣнь) — элемент архитектуры шатрообразной формы или в виде балдахина или навеса. Также шатёр, навес на столбах или колоннах, возводившийся над алтарём, троном, колодцем или завершавший башню.

См. также 
 Балдахин
 Киворий

Ссылки 
 Объяснение слова на сайте «Этимологический словарь русского языка»

Архитектурные элементы
Устройство христианского храма
Интерьер